Florence může být 

 anglicky Florencie
 Florence (Oregon), město v USA
 Božská Florence, britský film
 ADX Florence, vězení v USA
 Hurikán Florence (2000), atlantický hurikán
 Hurikán Florence (2018), atlantický hurikán
 Florence (časopis), český zdravotnický časopis

Křestní jméno
 Florence Griffith-Joynerová (1959–1998), americká atletka
 Florence Hardingová (1860–1924), první dáma USA
 Florence Kiplagatová (* 1987), keňská běžkyně
 Florence Marlyová (1919–1978), americká herečka českého původu
 Florence Nibartová-Devouardová (* 1968), francouzská bioložka
 Florence Nightingalová (1820–1910), britská humanitární pracovnice
 Florence Owensová Thompsonová (1903–1983), zobrazená na fotografii Kočující matka
 Florence Welchová (* 1986), frontmanka kapely Florence and the Machine

Příjmení
 Bob Florence (1932–2008), americký jazzman
 David Florence (* 1982), britský sportovec
 Hércules Florence (1804–1879), brazilský výtvarník

Související články
 Florenc
 Florence County